

História 

 Império Romano

 Cecília Paulina — imperatriz romana, esposa de Maximino Trácio
 Lolia Paulina — imperatriz romana, esposa de Calígula
 Domícia Paulina ou Paulina Maior — mãe do imperador Adriano
 Domícia Paulina, a Jovem ou Paulina Menor — irmã de Adriano, filha da anterior
 Júlia Serviana Paulina ou Júlia Paulina  — sobrinha de Adriano, filha da anterior

 Nobres europeias

 Paulina Bonaparte — princesa de França
 Paulina Teresa de Württemberg — rainha de Vurtemberga
 Paulina de Württemberg — duquesa de Nassau
 Paulina de Württemberg (1877–1965) — princesa de Wied

Outros 
 Santa Paulina ou Amabile Lucia Visintainer — santa brasileira
 278 Paulina

Desambiguações de antropônimos